James Tomkins (1965) háromszoros olimpiai és hétszeres világbajnok ausztrál evezős
 James Tomkins (1989) korosztályos válogatott angol labdarúgóhátvéd